Ici TOU.TV — serviço de vídeo sob demanda franco-canadense
 Imperial Chemical Industries — empresa química britânica extinta
 Informations Catholiques Internationales  — antigo nome da revista francesa bimensal Le Monde des religions
 Iniciativa de Cooperação de Istambul — fórum de diálogo da Organização do Tratado do Atlântico Norte para o Oriente Médio
 Instituto de Ciências — unidade da instituição argentina Universidade Nacional de General Sarmiento
 Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia — unidade universitária brasileira sediada em Salvador

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas